Dies ist eine Liste der Städte in São Tomé und Príncipe.

Die mit Abstand größte Agglomeration in São Tomé und Príncipe ist São Tomé mit einer Einwohnerzahl von etwa 67.000 (Zensus 2012). Damit konzentrieren sich rund 40 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 2000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 4. August 1991, vom 25. August 2001 und vom 13. Mai 2012 sowie der Distrikt, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern
 Verwaltungsgliederung São Tomé und Príncipes

Weblinks 
 Instituto Nacional de Estatística
 Mongabay - Aktuelle Einwohnerzahlen der Städte in São Tomé und Príncipe
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in São Tomé und Príncipe

Nachweise 

 
Sao Tome und Principe